

Слутка — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Слутка — присілок, Новгородський район, Новгородська область